Het ATP-toernooi van Londen 2006 (met de officiële naam The Artois Championships 2006) werd gespeeld van 12 juni tot 18 juni 2006. De wedstrijden werden gespeeld op de grasbanen van de Queen's Club in de Britse hoofdstad Londen. Het enkelspel werd gewonnen door de Australiër Lleyton Hewitt. Hij won van de Amerikaan James Blake in 2 sets: 6-4 en 6-4.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Londen
ATP-toernooi van Londen